ima više značenja.

 Pericijazin, lek
 Tofino aerodrom, IATA kod